В парному розряді жіночого тенісного турніру Avon Championships of Boston 1982, що проходив у рамках Туру WTA 1982, Кеті Джордан і Енн Сміт виграли титул, у фіналі перемігши пару Розмарі Казалс і Венді Тернбулл 7–6, 2–6, 6–4.

Сіяні пари 

 Кеті Джордан /  Енн Сміт (переможницяsse)
 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (фінал)

 Біллі Джин Кінг /  Ілана Клосс (півфінал)
 Лесті Аллен /  Міма Яушовец (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Boston